

Musica 
 Welcome to Wherever You Are – album degli INXS del 1992
 Welcome to Wherever You Are – singolo dei Bon Jovi del 2006, dall'album Have a Nice Day

Televisione 
 Il dilemma di Toby (Welcome to Wherever You Are) – episodio della settima stagione di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente